Onnum steht für:
 Onnum, altrömisches Reiterkastell im Nordosten Englands

Sonstiges:
 Onnum Ridge, Gebirgskamm in der Britannia Range, Antarktika
 Onnum Valley, Tal in der Britannia Range, Antarktika